Szentmiklóssy Béla (1872–1902) színész
 Szentmiklóssy Béla (1902–?) válogatott labdarúgó